Фермаунт има више значења:
 Фермаунт (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Фермаунт (Колорадо), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Колорадо
 Фермаунт (Мериленд), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Фермаунт (округ Хамилтон, Тенеси), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тенеси
 Фермаунт (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Фермаунт (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Фермаунт (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Фермаунт (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Фермаунт (округ Саливан, Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси